Зыбовка — название населённых пунктов в России:

 Зыбовка — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Зыбовка — деревня в Куркинском районе Тульской области.